unbestimmt kann bedeuten:

in der Sprachwissenschaft:
 unbestimmter Artikel, siehe Artikel (Wortart) und Definitheit (Linguistik)
 Zahlwort #Unbestimmte Zahlwörter

in der Logik:
 Unbestimmter Ausdruck

in der Mathematik:
 Unbestimmter Ausdruck (Mathematik)   
 Unbestimmtes Integral (im Gegensatz zu jenem mit definierten Grenzen)

in den Naturwissenschaften:
 die Unbestimmte, Verdeutschung von Variable

in der Rechtswissenschaft:
 Unbestimmter Rechtsbegriff

Siehe auch:
Unbestimmtheitsrelation